Pietro Calvi (sous-marin) peut faire référence à:
 Pietro Calvi - sous-marin italien  de la classe Calvi de la Regia Marina, lancé en 1935
 Pietro Calvi - sous-marin italien de la classe Tritone de la Marina Militare, lancé en 1944 puis à nouveau en 1959